Кленевский — фамилия. Известные носители:

 Кленевский, Борис Валерианович (1914—1963) — советский архитектор, главный архитектор Пскова.
 Кленевский, Валентин Петрович (1890—?) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.